Sula bassana, Morus bassanus sau Corbul de mare alb  este cea mai mare pasăre de mare din familia Sulidae.

Referințe

Sulidae